The Truth About Love bezeichnet:

 The Truth About Love – oder: Was du niemals wissen wolltest…, einen Film aus dem Jahr 2004
 The Truth About Love (Album), ein Musikalbum von Pink aus dem Jahr 2012